Сопки — топоним:

Россия

Ленинградская область 
 Сопки — посёлок в Выборгском районе

Новгородская область 
 Сопки — деревня, Валдайский район, Костковское сельское поселение
 Сопки — деревня, Марёвский район, Молвотицкое сельское поселение
 Сопки — деревня, Новгородский район, Савинское сельское поселение
 Сопки — деревня в Старорусском районе

Холмский район (Новгородская область) 
 Сопки — деревня, Красноборское сельское поселение
 Сопки — посёлок, Красноборское сельское поселение
 Сопки — деревня, Тогодское сельское поселение

Псковская область 
 Сопки —  деревня в Великолукском районе, Горицкая волость
 Сопки —  деревня в Великолукском районе, Успенская волость
 Сопки —  деревня в Куньинском районе, Назимовская волость
 Сопки —  деревня в Палкинском районе, Новоуситовская волость
 Сопки —  деревня в Пустошкинском районе, Забельская волость

Тверская область 
 Сопки — деревня, Бологовский район

Украина 
 Сопки (Закарпатская область) — село, Межгорский район

См. также 
 Партизанские Сопки (посёлок при станции)
 Сопка (значения)